Presciano ima više značenja:
 Presciano, Arezzo
 Presciano, Siena